«Basura» puede referirse a:

 Basura, cualquier residuo inservible;
 Basura (1977-1978), banda catalana de punk rock;
 Basura (1983), banda vasca de punk.